Lubomir Staněk: pallavolista ceco (n. 1975)
Lubomir Staněk: pallavolista ceco (n. 2002)